Leopold Schmidt kan syfta på bland andra:

* Leopold Schmidt (1808–1877), tyskfödd svensk apotekare
 Leopold Schmidt (1824–1892), tysk klassisk filolog
 Leopold Schmidt (1860–1927), tysk musikhistoriker och musikkritiker 
 Leopold Schmidt (1912–1981), österrikisk etnolog, kulturhistoriker och folklorist

Se även 
 Leopold Schmid